

Toponymie

Barrage Bon Accord, Gauteng

Gare Bon Accord, Nouvelle-Galles du Sud

Bon Accord, Alberta

Rivière Bon Accord, cours d'eau

Bon Accord & St Nicholas, un ensemble de centres commerciaux Aberdeen
 Bon Accord Free Church, une congrégation de la Free Church of Scotland à Aberdeen

Bon Accord

Héraldique 
 Bon Accord (devise), l'ancienne devise d'Aberdeen, en Écosse

Sport 
 Bon Accord Football Club, une ancienne équipe de football d'Aberdeen, en Écosse
 Shotts Bon Accord Football Club, club de football à Shotts, en Écosse

Références

Homonymie de toponyme